Медрано ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 7,46 км². Население — 302 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи